Vauluisant peut faire référence aux sujets suivants :

Édifices 
En France :
 Abbaye de Vauluisant, Courgenay, Yonne
 Château de Vauluisant, Cheny, Yonne
 Dolmen de Vauluisant, Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, Yonne
 Hôtel de Vauluisant, Provins
 Hôtel de Vauluisant, Troyes
 Musée de Vauluisant, Troyes, occupant l'hôtel du même nom

Géographie 
 Forêt de Vauluisant, Yonne, France

Localités 
En France :
 Aube :
 Vauluisant, Assenay
 Vauluisant, Saint-Flavy
 Essonne :
 Vauluisant, Méréville
 Ille-et-Vilaine :
 Vauluisant, Combourg
 Vauluisant, Saint-Aubin-du-Cormier
 Yonne :
 Vauluisant, Chevannes
 Vauluisant, Coulours
 Vauluisant, Lailly